Sainte-Paule kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainte-Paule, Rhône, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Sainte-Paule (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar